Ду́блин () — столица Ирландии. Также может означать:
 Регламент «Дублин» — часть права Евросоюза, которая определяет, какое государство-член ЕС несет ответственность за рассмотрение ходатайства просителей убежища.

Топонимы 
 Ирландия
 Графство Дублин — имеет в современной Ирландии (с 1994 года) два значения:
 Дублин (город-графство) — административное графство, фактически представляющее собой историческую часть Дублина.
 Дублин (традиционное графство) — традиционное графство, включающее помимо города-графства Дублина ещё три графства: Дун-Лэаре-Ратдаун, Южный Дублин и Фингал
 Королевство Дублин — средневековое королевство, образованное норвежскими викингами в Ирландии.
 Южный Дублин — административное графство на востоке Ирландии.

 Белоруссия
 Дублин — деревня в Чемерисском сельсовете Брагинского района Гомельской области.

См. также 
 Даблин — населённые пункты англоязычных стран (США, Канада, Австралия), называющиеся в оригинале Dublin.